Pierrot - personagem da Commendia dell'arte
Ou ainda:
Jean-Louis Pierrot
Pierrot (banda)

Desambiguação